Peter Mitchell (biochemicus), Brits biochemicus, Nobelprijs voor de Scheikunde in 1978
Peter Mitchell (golfer), Engels golfer